Ellis Crossroads ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ellis Crossroads (Alabama), im Lowndes County
 Ellis Crossroads (North Carolina), im Rowan County